Анатолий Шеховцо́в:
 Шеховцов, Анатолий Романович — председатель горисполкома Северска.
 Шеховцов, Анатолий Фёдорович (1930—2012) — учёный, профессор. Примечания